

Hydronyme 
 L'Ouanary est une rivière située dans le département de la Guyane française en Amérique du Sud sur la commune homonyme de Ouanary.

Toponyme 
 Ouanary est une commune française du DOM-ROM de la Guyane.